Buşteni több romániai település neve lehet:

 Bușteni, város Prahova megyében
 falu Dolj megyében, Murgași községben